HAML steht für:
 Flughafen Masslo (ICAO-Code), Flughafen von Masslo, Oromia, Äthiopien

Haml steht für:
 Haml (HTML Abstraction Markup Language)

Abkürzung